Il singolare  dell'Oberstaufen Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Daniel Brands era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Dominik Meffert ha battuto in finale Nils Langer 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
 Matthias Bachinger (quarti di finale)
 Andrej Kuznecov (semifinali)
 Guillaume Rufin (semifinali)

  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
  Martín Alund (quarti di finale)
  Arnau Brugués-Davi (secondo turno)
  Diego Junqueira (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Oberstaufen Cup 2012